Rugged (englisch für schroff, rau, grob, zerklüftet) steht für:
 Name der Zeitschrift des US-amerikanischen Bekleidungsherstellers Carhartt

Sonstiges:
 Rugged Rocks, Klippenfelsen der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Rugged Island, diverse Inseln